Linea fait notamment référence à :
 une linea, un type de formation géologique linéaire à la surface d'une planète ou d'une lune ;
 la Fiat Linea, une version tricorps de la  Grande Punto ;
 le modèle de bus Van Hool Linea, un autobus de la marque belge Van Hool.
 La Linea, une série télévisée d'animation
 José de la Línea, pseudonyme de Stéphane Jose Mauroy (1972-), guitariste de flamenco franco-espagnol.